

Codici
 iwo – codice ISO 639-3 della lingua iwur

Geografia 
 Iwo – local government area della Nigeria

Onomastica
 Iwo – forma polacca del nome proprio di persona maschile Ivo